Anton Kerschbaumer ist der Name folgender Personen:

* Anton Kerschbaumer (Theologe) (1823–1909), österreichischer Theologe, Historiker und Politiker
 Anton Kerschbaumer (Maler) (1885–1931), deutscher Maler